Die SAS Ligaen 2005/06 war die 16. Spielzeit der höchsten Spielklasse im dänischen Fußball, welche vom dänischen Fußballverband DBU ausgetragen wurde. Die Saison begann am 19. Juli 2005 und endete am 14. Mai 2006.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten insgesamt 17 Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen insgesamt 16 Heimspiele. Die beiden Letzten stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Begegnungen und Ergebnisse

Torschützenliste

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06